Morville puede referirse a: 

 Morville, comuna francesa en Mancha.
 Morville, comuna francesa en Vosgos.